Nechworoszcz – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie korsuńskim
 Nechworoszcz – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim